Van de Graaff může znamenat:

příjmení osob
 Robert Van de Graaff (1901–1967), americký fyzik a vynálezce nizozemského původu

jiný význam
 Van de Graaff (kráter) na odvrácené straně Měsíce
 Van de Graaffův generátor, elektrostatický generátor vysokého napětí
 Van der Graaf Generator, anglická rocková skupina